Гатчинский боевой отряд — добровольческая часть Красной гвардии, принимавшая участие в Гражданской войне.

История 

7 (20) декабря 1917 года часть отряда Красной гвардии, сформированного из рабочих Путиловского завода, была расквартирована в Гатчине и пополнена двумя пулемётными командами 513-го Холмогорского пехотного полка и ротой 176-го Красносельского пехотного полка. Вновь образованную часть, названную «Гатчинским боевым отрядом», возглавил ефрейтор Красносельского полка Левинсон, а пулемётчиков — офицер Тимофеев.

6 (19) января 1918 года отряд (340 штыков) был отправлен под Ростов-на-Дону. По пути, в Харькове, получил три лёгкие бронемашины и четыре полевых орудия. В начале января в составе группы Саблина действовал под Дебальцево. Начиная с 6 января, участвовал в боях за Таганрог в составе группы Сиверса.

В мае 1918 года отряд был переброшен на Карельский фронт (в Олонец), где провёл около 4 месяцев. Начиная с 20 октября, участвовал в боях под Архангельском в составе Северного фронта. 3 ноября в бою понес большие потери (в том числе был убит командир отряда Левинсон).

Получив пополнение, вошёл в состав 18-й стрелковой дивизии и был переименован в 157-й Гатчинский стрелковый полк. Успешно действовал под г. Шенкурском. В мае 1919 года переброшен под Петроград и после пополнения маршевыми батальонами переименован в 14-й Гатчинский полк 2-й дивизии 17-й армии.

Известные люди, служившие в отряде 

 Скугарев, Иван Михайлович — помощник командира по строевой части

Примечания

Ссылки 

 В. Ф. Селиванов. Путиловцы на фронтах Гражданской войны

Красная гвардия